Ассоциация TW Гидры — ассоциация молодых маломассивных звёзд и субзвёздных объектов (коричневых карликов и т. п.), расположенная в созвездии Гидры и соседних созвездиях на расстояниях около  () от Солнца.

По состоянию на 2017 год к ассоциации уверенно отнесены 42 объекта (в составе 23 систем). Ещё 13 объектов (11 систем) идентифицированы как члены ассоциации с высокой вероятностью, и несколько десятков — с меньшей вероятностью.

Возраст ассоциации оценивают в 10±3 млн лет; это самая молодая ассоциация в пределах 100 пк от Солнца. Спектральные классы её членов лежат в интервале от A0 до L7, а массы — от 5 масс Юпитера до 2 масс Солнца.

Некоторые объекты 
 TW Гидры — звезда с протопланетным диском и экзопланетой;
 HR 4796 — горячий карлик белого цвета главной последовательности с протопланетным диском;
 HD 98800 — кратная система, состоящая из четырёх звёзд;
 2M1207 — возможно, первое полученное изображение планетной системы;
 TWA-5 B — коричневый карлик, обращающийся вокруг двойной звезды N5;
 2MASS J1119-1137 — двойная планета-сирота или двойной маломассивный коричневый карлик (принадлежность к ассоциации не доказана).

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Ассоциация TW Гидры в астрономической базе SIMBAD

 
Гидра (созвездие)
Звёздные ассоциации